Проколофономорфы  — отряд парарептилий, живших во времена пермского периода ( назад) предшественники ранних рептилий. Группа включала разнородных существ, от ящерицеподобных (как представители надсемейства , или группы Nyctiphruretus и семейство ), до крупных Pareiasauridae, напоминающих лишённых панциря черепах.

Прежде наиболее вероятным предком черепах рассматривались , но генетические исследования показали, что черепахи представляют собой диапсид с редуцированными височными окнами.

Классификация 
По данным сайта Paleobiology Database, на август 2019 года в отряд включают следующие вымершие таксоны до ранга подсемейства включительно:
 Клада Ankyramorpha
 Надсемейство 
 Семейство Acleistorhinidae
 Семейство Lanthaniscidae
 Клада Nyctiphruretia
 Семейство 
 Клада (подотряд) 
 Клада Hallucicrania
 Семейство 
 Надсемейство Pareiasauroidea или клада (инфраотряд) 
 Семейство Elginiidae
 Семейство Pareiasauridae
 Семейство Sclerosauridae (или подсемейство Sclerosaurinae в Procolophonidae)
 Надсемейство Procolophonoidea
 Семейство Owenettidae
 Семейство Procolophonidae
 Подсемейство 
 Подсемейство

См. также 
 Лантанозухи
 Рипеозавр

Примечания

Литература 
 

 
†
Пресмыкающиеся пермского периода